__БЕЗКН__
ISO 4217 је међународни стандард који дефинише ознаке за валуте које су важеће према стандардима Међународне организације за стандардизацију (ISO) . Свака валута се означава трословним кодом и троцифреним нумеричким кодом.

ISO 4217 је се највише користи у банкарству и уопште у пословању, те се у већини случајева курсна листа објављује управо са тим кодовима, јер су они познати широком кругу људи.

Прва два слова представљају назив земље према стандарду ISO 3166, док треће слово у већини случајева представља прво слово назива валуте.

Пример :
-{RSD}- → -{RS}- - Србија; -{D}- - динар. Нумерички код за српски динар је 941.

-{BAM}- → -{BA}- - Босна и Херцеговина; -{M}- - марка. Нумерички код за конвертибилну марку је 977.

-{USD}- → -{US}- - Сједињене Америчке Државе; -{D}- - долар. Нумерички код за амерички долар је 840.

-{JPY}- → -{JP}- - Јапан; -{Y}- - јен. Нумерички код за јапански јен је 392.

Ознаке валута 

 Белгијски франак (конвертибилни), BEC
 Европска валутна јединица, XEU
 Источно-немачка марка, DDM
 Југословенски динар, YUM
 Нови југословенски динар, YUD
 Пољски злот, PLZ
 Рубља Совјетског Савеза, SUR
 Тонгански долар, TOD
 Чехословачка круна, CSK
 Шпанска пезета (account A), ESA
 Шпанска пезета (account B), ESB

Види још 
 Списак валута у оптицају
 Списак валута

Спољашње везе 
 Попис свих активних ISO 4217 кодова , Међународна организација за стандардизацију

ISO стандарди

Кодирање
Међународна трговина